Charles Nerinckx (priester) (1761-1824), een priester-missionaris afkomstig uit Herfelingen
 Charles Nerinckx (burgemeester) (1847-1925), burgemeester van Halle van 1907 tot 1920